Der Öwörchangai-Aimag (; auch: Bezirk Uwurchai) ist ein Aimag (Provinz) der Mongolei, im Zentrum des Landes gelegen.

Administrative Gliederung

Tourismus 
Der Aimag zählt zu den von Touristen am häufigsten aufgesuchten Gebieten der Mongolei, da hier einige der wichtigsten Sehenswürdigkeiten – wie z. B. der Wasserfall des Orchon – und der bedeutendsten Klöster der Mongolei zu finden sind, z. B. Erdene Dsuu, Töwchön Chiid und Schanch Chiid.

Einzelnachweise 

Mongolischer Aimag